Sint-Gerulphuskerk of Sint-Gerolfkerk is een kerk gewijd aan de martelaar Gerulfus

 Sint-Gerulphuskerk (Vogelwaarde)
 Sint-Gerolfkerk